Ла Тернера има више значења:

 Ла Тернера (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Тернера (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Тернера (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Тернера, Сенон Ернандез (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику